Als Sachsenchronik werden bezeichnet:

 die Angelsächsische Chronik aus dem ausgehenden 9. Jahrhundert
 die Res gestae Saxonicae (Sachsengeschichte) des Mönches Widukind von Corvey aus dem späten 10. Jahrhundert
 die Cronecken der Sassen von Konrad Bothe aus dem Jahr 1492